Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 

  d'infanterie légère

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis)

France 

  d'infanterie territoriale

Union soviétique